Точмаш — аббревиатура, обычно раскрываемая как точные машины или точное машиностроение; используется в названиях предприятий:
 «ВПО Точмаш» — завод во Владимире.
 «КБ Точмаш» — конструкторское бюро в Москве.
 «Точмаш» — бывший завод в Новосибирске.
 «Точмаш» — завод в Донецке.
 «Точмаш» — завод в Казани.